La désignation de Bayer Nu Canis Majoris (, ) est portée par trois étoiles de la constellation du Grand Chien :
 , composante principale d'ADS 5223 AB, une étoile double dont la composante secondaire est  ;
 ν Canis Majoris (ν CMa), une étoile variable autour de laquelle orbite ν Canis Majoris b (ν CMa b), une planète confirmée ;
 , une étoile binaire.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Désignation de Bayer
 Liste d'étoiles du Grand Chien

Canis Majoris, Nu
Constellation du Grand Chien
Homonymie stellaire